Die Eredivisie 1961/62 war die sechste Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1961 und endete am 13. Mai 1962.

Meister wurde zum siebten Mal Feijenoord Rotterdam. Absteigen mussten DWS/A, VVV-Venlo und Rapid JC Heerlen.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Feijenoord Rotterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1961/62